Cyriax steht für:

 Cyriax (Overath), ein Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Cyriax-Syndrom, der Name eines Schmerzsyndroms

Cyriax ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Ferdinand Cyriax (1874–1955), Orthopäde 
 James Henry Cyriax (1904–1985), britischer Orthopäde
 Michael Cyriax (* 1969), deutscher Politiker, Landrat des Main-Taunus-Kreises
 Rolf Cyriax (* 1938), deutscher Germanist, Verlagslektor, Karikaturist und Sachbuchautor

Siehe auch:
 Cyriacus
 Cyliax
 Cyriaxweimar, Stadtteil der Universitätsstadt Marburg